La Prva nogometna liga Federacije Bosne i Hercegovine 2010-2011 (abbreviata in Prva liga FBiH 2010-2011) è stata l'undicesima edizione del massimo campionato di calcio della Federazione BiH, seconda divisione della Bosnia ed Erzegovina.

Squadre partecipanti

Classifica 

Legenda:
      Promosso in Premijer Liga 2011-2012.
      Retrocesso in Druga liga FBiH.

Regolamento:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Note

Voci correlate 
 Campionato bosniaco di calcio
 Premijer Liga 2010-2011
 Prva liga Republike Srpske 2010-2011
 Kup Bosne i Hercegovine 2010-2011

Collegamenti esterni 
 Scheda su RSSSF
 Scheda su futbol24
 Scheda su bari91
 Sito della Federazione FBiH

Calcio nel 2010
Calcio nel 2011
Edizioni della Prva liga Federacije Bosne i Hercegovine